Kroupa může znamenat:

 Adolf Kroupa (1910–1981) – český překladatel
 Bohuslav Kroupa (1838–1912) – český malíř, pedagog, cestovatel a spisovatel
 Daniel Kroupa (* 1949) – český politik a filosof, otec Jana a Mikuláše
 František Kroupa (* 1943) – český politik, senátor
 Gustav Kroupa (1857–1935) – česko-rakouský důlní inženýr
 Jan Kroupa (* 1979) – český manažer, v letech 2014 až 2019 generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Janek Kroupa (* 1974) – český novinář, syn Daniela
 Jiří Kroupa (rozcestník) – více osobností
 Karel Kroupa (rozcestník) – více osobností
 Mikuláš Kroupa (* 1975) – český novinář, syn Daniela
 Milan Kroupa (* 1974) – český politik hnutí ANO 2011, v letech 2018 až 2019 primátor města Jablonec nad Nisou
 Pavel Kroupa (* 1963) – australský astrofyzik českého původu
 Petr Kroupa (* 1975) – český basketbalista
 Václav Kroupa (1825–1895) – český malíř a krajinář
 Vlastimil Kroupa (* 1975) – český hokejista
 Vlastislav Kroupa (1920–1944) – český zakladatel odbojové organizace Hnutí slovanské domoviny
 Zdeněk Kroupa (1921–1999) – český operní pěvec

V množném čísle, kroupy mohou znamenat:
 kroupy (meteorologie) – hydrometeor tvořený drobnými i většími kusy ledu
 kroupy (potravina) – slupek zbavená zrna ječmene

Související články 
 Krupka
 Krupá
 Krupička
 krupice
 kroupy

Externí odkazy 
 
 Příjmení Kroupa v USA 

Rozcestníky - příjmení